Octopus pricei är en bläckfiskart som först beskrevs av Berry 1913.  Octopus pricei ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
pricei